Digital Data Storage (DDS, ) — технология хранения компьютерных данных, которая основана на формате цифровой аудиокассеты (DAT), разработанной в 1980-х годах. DDS в первую очередь предназначен для использования в качестве автономного хранилища, особенно для создания резервных копий рабочих данных.

Картридж DDS использует ленту шириной 3,81 мм, за исключением последних форматов, DAT-160 и DAT-320, оба которых используют ленту шириной 8 мм. Первоначально лента была 60 метров (197 футов) или 90 метров (295 футов) в длину. Достижения в области технологии материалов позволили значительно увеличить длину в последующих версиях. Накопитель на магнитной ленте DDS использует спиральное сканирование записи, тот же процесс, который используется в кассетном видеомагнитофоне (VCR).

Обратная совместимость между новыми дисками и старыми картриджами не гарантируется; должны быть проведены консультации по совместимости матриц, предоставляемых производителями. Как правило, накопители могут считывать и записывать информацию на ленту в формате предыдущего поколения, причем большинство (но не все) также могут считывать и записывать на ленты из двух предыдущих поколений. Обратите внимание, в статье компании HP, новые стандарты ленты отличаются не только большей длиной; например в DDS-2 дорожка была более узкой чем в DDS-1.

В свое время, DDS соревновалась с форматами Linear Tape-Open (LTO), Advanced Intelligent Tape (AIT), VXA и Travan. Однако, AIT, Travan и VXA потеряли свою популярность, а емкость LTO значительно превзошла самый последний стандарт DDS — DDS-320.

Поколения

DDS-1 

Сохраняет до 1,3 Гб данных без сжатия (2,6 ГБ со сжатием) на 60м-картридже или 2 Гб данных без сжатия (4 Гбайт со сжатием) на 90м-картридже.

Картридж DDS-1 часто не имеет обозначения -1, поскольку изначально это был единственный формат, хотя картриджи, выпущенные после введения DDS-2, могут иметь обозначение -1, чтобы отличать этот формат от новых форматов. Система распознавания носителей была представлена с накопителями и картриджами DDS-2 для обнаружения типа носителя и предотвращения загрузки неподходящего носителя. С 1993 года ленты DDS-1 включали метки системы распознавания носителей на ведущей ленте — особенность, отмеченная наличием четырех вертикальных полос рядом с логотипом DDS.

DDS-2 
Хранит до 4 Гб данных без сжатия (8 ГБ со сжатием) на 120м-картридже.

DDS-3 
Хранит до 12 Гб данных без сжатия (24 Гб со сжатием) на 125м-картридже. DDS-3 использует технологию PRML (Partial Response Maximum Likelihood), чтобы минимизировать электронный шум для более чистой записи данных.

DDS-4 
DDS-4 хранит до 20 Гб данных без сжатия (40 ГБ со сжатием) на 150м-картридже. Этот формат также называется DAT 40.

DAT 72 
DAT 72 хранит до 36 Гб данных без сжатия (72 ГБ со сжатием) на 170м-картридже. Стандарт DAT 72 был разработан компаниямии HP и Certance. Он имеет тот же форм-фактор что и DDS-3 и DDS-4 , и иногда упоминается как DDS-5.

DAT 160 
DAT 160 который начал использоваться HP в июне 2007 года, способен хранить до 80 ГБ данных без сжатия (160 ГБ со сжатием). Основное отличие от предыдущих поколений — это ширина ленты. DAT 160 использует ленту шириной 8 мм в немного более толстом картридже, в то время как все предыдущие версии используют ленту шириной 3,81 мм. Несмотря на разницу в ширине ленты, накопители DAT 160 могут загружать картриджи DAT-72 и DAT-40 (DDS-4). Собственная емкость составляет 80 ГБ, а собственная скорость передачи данных была увеличена до 6,9 МБ/с, в основном за счёт удлинения контакта головки/ленты до 180° (по сравнению с 90° ранее). Изначально интерфейсами подключения были Parallel SCSI и USB, позже появилась реализация с интерфейсом SAS.

DAT 320 
В ноябре 2009 года HP анонсировала стандарт DAT-320, который хранит до 160 ГБ данных без сжатия (обозначается как 320 ГБ при условии сжатия 2:1) на картридж.

Будущее 
Следующий формат, Gen 8, был отменен.

Официальные стандарты 
 ECMA-139 ISO/IEC 10777:1991, Спецификация DDS.  
 ECMA-146 ISO/IEC 11321:1992, Спецификация DATA/DAT.  
 ECMA-150 ISO/IEC 11557:1992, Спецификация DDS-DC (DDS с компрессией).  
 ECMA-151  ISO/IEC 11558:1992, Спецификация DCLZ (алгоритм сжатия).  
 ECMA-170 ISO/IEC 12447:1993, Спецификация DDS (для лент длиной 60м и 90м).  
 ECMA-171 ISO/IEC 12448:1993, Спецификация DATA/DAT-DC (для лент длиной 60м и 90м).  
 ECMA-198 ISO/IEC 13923, Спецификация DDS-2.  
 ECMA-236 ISO/IEC 15521, Спецификация DDS-3.  
 ECMA-288  ISO/IEC 17462, Спецификация DDS-4.

См. также 

 Digital Audio Tape (DAT)

Примечания

Ссылки 

 DAT Manufacturers Group

Магнитная лента
Запоминающие устройства
Форматы файлов